Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2012 de l’US Open de tennis qui est disputé du 27 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Kim Clijsters annonce qu'elle prendra sa retraite tennistique à la suite du tournoi.

Pendant le tournoi 
 Kim Clijsters joue son dernier match officiel en simple lors du deuxième tour, qu'elle perd face à Laura Robson.
 En quart de finale, Sara Errani (10) affronte son amie et partenaire de double Roberta Vinci (20), match qu'elle remporte en deux sets. Pour la première fois de l'ère Open, une Italienne dispute la demi-finale de l'US Open.
 Serena Williams remporte son  Grand Chelem au terme d'une finale très accrochée de 2 heure 18 face à la Biélorusse numéro une mondiale Victoria Azarenka.

Dotation et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2012
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en août 2012
Tennis en septembre 2012
Sport aux États-Unis en août 2012
Sport aux États-Unis en septembre 2012